Anne Applebaum (1964-), journaliste et écrivaine, lauréate du prix Pulitzer, qui a écrit sur le communisme et le développement de la société civile dans l'Europe de l'Est, l'Union soviétique et la Russie. 
Chris Applebaum, réalisateur américain de clips et de publicités.
Louis Applebaum (1918-2000), compositeur et un chef d'orchestre canadien.
Michael Applebaum (1963-), homme politique canadien, maire de Montréal de  à .
Patronyme juif